Funhouse kan syfta på:

 Funhouse – TV-spelsprogram från 1993
 Funhouse (musikalbum) – studioalbum från 2008 av popsångerskan Pink
 Funhouse (film) – svensk-kanadensisk skräckfilm från 2019

Se även
 Fun House – den amerikanska rockgruppen The Stooges andra album från 1970